Joe Johnson – cestista statunitense
Joe Johnson – giocatore di snooker inglese
Joe Johnson (Joseph F. Johnson) – giocatore di football americano statunitense, nato nel 1929
Joe Johnson – giocatore di football americano statunitense, nato nel 1962
Joe Johnson – giocatore di football americano statunitense, nato nel 1972